

Biografia
Debutta a teatro con Mario Carotenuto. Dopo anni di gavetta con le tournée teatrali, inizia a lavorare per il cinema come coprotagonista nel film di Sergio Rubini L'amore ritorna (2004) e recita in una puntata della fiction Turbo (2000) per la regia di Antonio Bonifacio. Nel 2007 debutta come regista di cortometraggi. Dal 1998 insegna dizione e recitazione.
Nel 2020 partecipa nella miniserie trasmessa su RaiUno Gli orologi del diavolo, regia di Alessandro Angelini.

Filmografia

Attore

Cinema
Stressati, regia di Mauro Cappelloni (1997)
Ascolta la canzone del vento, regia di Matteo Petrucci (2003)
Oktoberfest, regia di Johannes Brunner (2005)
L'amore ritorna, regia di Sergio Rubini (2004)
Cronaca di una passione, regia di Fabrizio Cattani (2016)

Televisione
Turbo - serie TV, episodio 2x03 (2001), regia Antonio Bonifacio
Gli orologi del diavolo, regia di Alessandro Angelini - miniserie TV, episodio 1x04 (2020)

Regista
Obnubilation - cortometraggio (2007)

Collegamenti esterni